externalismo causal-histórico
externalismo (epistemologia)
externalismo (filosofia da mente)
externalismo semântico
externalismo sobre a memória
externalismo social

Desambiguação